Het ATP-toernooi van Umag 2007 (met de officiële naam Studena Croatia Open Umag 2007) werd gespeeld van 23 tot en met 29 juli 2007. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Umag
ATP-toernooi van Umag